Zenda ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Zenda (1900–1958), sorbisch-deutscher Bildhauer

Zenda steht für:

 Zenda (Kansas), Ort im Kingman County, Kansas, USA
 Zenda (Wisconsin), Ort im Walworth County, Wisconsin, USA